О́льга Да́рфи (род. в Ленинграде) — режиссёр, сценарист.

Биография 
Окончила медицинское училище № 9 (Санкт-Петербург). Училась в РГГУ (Москва).

В 2000 году закончила ВГИК (режиссура игрового фильма, мастерская Владимира Хотиненко).

Творчество 
2017 — Документальный фильм «Я — Гагарин» (студия Petit a Petit Production, Франция, 60 минут), история о начале русского рэйва и легендарной вечеринке «Гагарин-парти» (проходила в 1991 году в павильоне «Космос», ВДНХ) Номинация на национальную премию «Лавр» https://www.youtube.com/watch?v=u7ypOYVZLfk&t=17s, трейлер фильма здесь -

https://www.youtube.com/watch?v=tdbsO_ipEJs

Дипломный фильм — «Лабиринт» (отмечен наградой на фестивале студенческого кино «Святая Анна»), курсовые работы «Айлостера», «Snoop», «Коррида».

Организатор фестиваля женского документального кино 8 МАРТА — http://doc8marta.com

2011-12 Участник проекта театра «Практика» Человек DOC. Документальная пьеса «Смутный субъект разведки или Чистая вата» (сделана по интервью сотрудников Лубянки и оперуполномоченных отдела по борьбе с экстремизмом.) Снято совместно к каналом «Дождь». Посмотреть здесь — https://www.youtube.com/watch?v=AgP2eqdVdGk

2009 Документальный фильм «В ожидании Вано». Снимала сразу после войны. Одна. Без бюджета.
смотреть здесь — https://vimeo.com/62205306

2008 Фильм «Калейдоскоп», мистическая драма, студия RWS. В главных ролях — Андрей Кузичев, Мария Беккер, Анфиса Чехова.

2005 Документальный фильм о наркотической агонии Высоцкого. «Смерть поэта. 205 дней» — док., 72 мин., РТР, студия Вертов, продюсер — Виталий Манский

смотреть можно здесьhttp://www.youtube.com/watch?v=CWBUDaWx-Jc

2004 «Трезвый PR, часть первая Штрих» о внутренних противоречиях российского политического пиар-сообщества в начале XXI века. Выполнен в технологии вербатим. Поставлен в Театр DOC.
Совместно с драматургом Екатериной Нарши проинтервьюировали около пятнадцати ведущих на тот момент политических консультантов (интервью анонимные).

Фильм «Хакер» (для программы «Независимое расследование»)

Как креативный продюсер — проект «Не прости, не пропусти» (Инструкции для наблюдателей на выборах опубликованы на сайте журнала «Большой город»)
Смотреть здесь
http://bg.ru/society/nablyudatel_pomni_o_protokole-10186/ 
http://bg.ru/society/otvleksya_na_grud_propustil_chto_nibud-10176/ 
http://bg.ru/society/izbiratel_dumay_sam-10168/ 
ну и так далее 8 роликов:)

Участник фестиваля «Новая Драма», «Любимовка».
Работала как копирайтер (агентство «Родная речь»).

Пьесы:
2013 — Привкус манифеста.
2012 — Каждый день (участник фестиваля «Любимовка»)
2011 — Победа Антонины (участник фестиваля «Любимовка»)
2010 — Смутный субъект разведки или Чистая вата (поставлена в театре «Практика»)
2003 — Штрих (Трезвый PR), о методах политтехнологии, поставлена в театре DOC
2002 — Имидж — о девушках, больных анорексией. Пьеса — номинант венского фестиваля «Ночь с театром».

Ведет блог — http://snob.ru/profile/28907/blog

Журналистские материалы здесь — https://www.buro247.ru/search?str=ольга+дарфи+

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники ВГИКа